Die Proximus Diamond Games 2004 waren ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II war Teil der WTA Tour 2004 und fand vom 14. bis 22. Februar 2004 statt.

Im Einzelfinale gewann Kim Clijsters gegen Silvia Farina Elia mit 6:3 und 6:0. Im Doppel besiegten Cara Black und Els Callens im Endspiel die Paarung Myriam Casanova/Eleni Daniilidou mit 6:2 und 6:1.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Proximus Diamond Games 2004 fand vom 14. bis 16. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz Doppel für das jeweilige Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Antwerpen